Esta é uma lista de municípios da Paraíba por população segundo o censo demográfico de 1960. Na divisão territorial da época, o território paraibano era dividido em 88 municípios.

PB 1960
Pop 1960